MXX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Siljan, Mora, Svezia
 mxx – codice ISO 639-3 della lingua mahou